Salvagente si può riferire a:

 Giubbotto salvagente 
 Salvagente anulare, detto anche ciambella di salvataggio
 Salvagente – singolo di Roy Paci & Aretuska del 2018